Erdős Péter (1910–1990) közgazdász
 Erdős Péter (1925–1990) jogász, popmenedzser
 Erdős Péter (1938–) festő, szobrász

Lásd még
 Erdő Péter (1952–) bíboros, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár